Chassy kan syfta på:
 Chassy, Cher
 Chassy, Saône-et-Loire
 Chassy, Yonne